Jean-Claude Barclay e Françoise Dürr hanno battuto in finale Toomas Leius e Winnie Wooldridge 6-2, 6-4.

Teste di serie

 Marty Riessen /  Margaret Court (terzo turno)
 Jean-Claude Barclay /  Françoise Dürr (Campioni)

 Aleksandre Met'reveli /  Ol'ga Morozova (semifinali)
 Bob Carmichael /  Gail Sherriff Chanfreau (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1971